Les Fugitifs (Runaways) est une série de comics parue chez Marvel Comics une création de Brian K. Vaughan avec Adrian Alphona.
 Les Fugitifs est un film de Hanns Schwarz (1928).
 Les Fugitifs est un film allemand de Gustav Ucicky (1933).
 Les Fugitifs (The Runners) est une nouvelle de George R. R. Martin parue en 1975.
 Les Fugitifs est un film français de Francis Veber (1986).
 Les Fugitifs est le titre du premier tome de la série de bande dessinée Serpenters.
 Les Fugitifs est le vingt-deuxième épisode de la série télévisée Prison Break, diffusé en 2006.